Грюневальд

 Грюневальд () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.
 Грюневальд — лес в центральном Люксембурге, который принадлежит правительству страны.
 Грюневальд, Адам (1902—1945) — комендант концентрационного лагеря Герцогенбуш.
 Грюневальд, Маттиас (; 1470 или 1475—1528) — немецкий живописец.

См. также 
 Груневальд (значения)
 Грюнвальд (значения)